Wullen ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Wullen (1892–1967), deutscher Offizier
 Ludwig Wullen (1805–1875), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Moritz Wullen (* 1966), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Annen-Wullen, ehemalige Gemeinde im Ennepe-Ruhr-Kreis
 Wullen (Witten), Ortsteil von Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wüllen (Ahaus), Ortsteil der Stadt Ahaus, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen; früherer Name: Wullen